Шигабутдинов:

 Шигабутдинов, Альберт Кашафович (род. 1952) — российский бизнесмен.
 Шигабутдинов, Марат Рафаелович (род. 1955) — советский и киргизский футболист.

См. также 
 Шагабутдинов